Jubilació anticipada (mutualistes)
 Jubilació anticipada (discapacitats)